Fairlight bezeichnet:
 Fairlight (Gruppe), eine Demo- und Crackergruppe
 Fairlight CMI, ein Computer Musical Instrument (CMI)

 Fairlight (East Sussex), ein Ort in Großbritannien
 Fairlight (Saskatchewan), Ort (Village) in der kanadischen Provinz Saskatchewan
 Fairlight (Neuseeland), eine Stadt in Neuseeland
 Fairlight (New South Wales), ein Stadtbezirk von Sydney